Thomas Dörflinger oder Thomas Doerflinger ist der Name folgender Personen:

* Thomas Doerflinger (Historiker) (Thomas M. Doerflinger; 1952–2015), US-amerikanischer Historiker 
 Thomas Dörflinger (Politiker, 1965) (* 1965) deutscher Politiker (CDU), MdB
 Thomas Dörflinger (Politiker, 1969) (* 1969) deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg